Kilpper ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Kilpper (1879–1963), deutscher Verleger und Politiker
 Helmut Kilpper (1919–1996), deutscher Manager der Zuckerindustrie
 Thomas Kilpper (* 1956), deutscher Künstler